Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 118001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 29 września 1951 do 30 grudnia 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

118001-118100

118101-118200

118201-118300

118301-118400

118401-118500

118501-118600

118601-118700

118701-118800

118801-118900

118901-119000

Przypisy 

Lista planetoid 118001-119000